Un consistoire est une assemblée, une réunion religieuse qui a plusieurs sens selon les confessions :  

 Dans l'Église catholique, le consistoire est une réunion des cardinaux convoquée par le pape ;
 Dans certaines Églises protestantes, en particulier en France ou en Allemagne, le consistoire protestant est un organe administratif ; l'équivalent anglais, dans les églises presbytériennes, est presbytery.
 Dans le judaïsme français, un consistoire est une institution fondée sous Napoléon chargée d'organiser le culte hébraïque dans le cadre d'une région. Les consistoires régionaux sont fédérés dans le Consistoire central israélite de France. Le Consistoire central israélite de Belgique est l'organe représentatif du judaïsme belge.
 Dans le mouvement bouddhiste Soka en France, le Consistoire national Soka du bouddhisme de Nichiren assure la coordination et la gestion du mouvement des activités religieuses en concertation avec la Coordination nationale représentant l'ensemble des pratiquants. En tant qu'instance religieuse et morale, il représente également auprès des institutions et de l'État français les pratiquants du mouvement Soka. Ses membres sont nommés par le Consistoire mondial (art.21 de la Constitution du culte).
De Constantin à Justinien, le consistoire (ou consistoire sacré) désignait un conseil restreint constitué de l'élite des hauts-fonctionnaires impériaux, chargés d'assister l'empereur dans l'exercice du pouvoir administratif, législatif et judiciaire.

Notes et références